CPAD Music é um selo fonográfico da CPAD. É ligada também à Assembleia de Deus. É uma gravadora evangélica com sede no Rio de Janeiro e teve seu início no ano de 2000 como Patmos Music.

Ligações externas 
 

Gravadoras do Brasil
Gravadoras de música cristã
Gravadoras fundadas em 1999